Святосла́в — двухосновное мужское имя славянского происхождения. Одно из немногих славянских имён, принятых русской православной церковью.

От полного имени Святослав образуются уменьшительные формы имени: Свят, Святославка, Свята, Света, Слава, Славуня, Славуся, Яся

Происхождение имени 

Первым достоверным носителем имени Святослав являлся Великий киевский князь Святослав Игоревич. В византийских источниках X века его имя пишется как Σφενδοσθλάβος (Сфендославос), откуда историки, начиная с В. Н. Татищева, делают предположение о соединении скандинавского имени Свен (, , совр. ) с окончанием славянского двухосновного имени -слав. Однако со Свент- начинаются в иноязычной передаче и другие славянские имена на Свят-, например, имя Святополка (в источниках Zwentibald или Свентиплук), князя Великой Моравии в 870—894 гг., или Святополка Владимировича, киевского князя в 1015—1019 гг. (Suentepulcus у Титмара Мерзебургского). Согласно этимологическому словарю М. Р. Фасмера, начальная часть этих имён восходит к праславянскому корню *svent-, который после утраты носовых гласных и дал современное восточнославянское свят- 'святой'. Носовые гласные сохранились также до настоящего времени в польском языке (для сравнения  (Сьвенты) — святой). При этом, Фасмер не исключает (хотя и отмечает как маловероятную) возможность появления имени из .

Женское соответствие имени Святослав (Святослава) носила сестра датского и английского короля Кнуда Великого, мать которой была родом из польской династии Пястов.

Именины 
 6 июля — день поминовения Св. князя Святослава Всеволодовича Владимирского.

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания

Ссылки 
 Дни поминовения святых на портале «Православие.ru»

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Древнерусские общеславянские имена
Русские мужские имена